Halls (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Halls (warenhuis),  een Amerikaans warenhuis in Kansas City